Фелипе Торес има више значења:

 Фелипе Торес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Фелипе Торес (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику